Kukuljari je ime več manjših otočkov v Jadranskem morju:

 Visoki Kukuljar, otoček južno od otoka Murter
 Plitki Kukuljar, otoček južno od otoka Murter
 Kukuljar, otoček južno od otoka Murter